Everclear – amerykański zespół rockowy
 Everclear – nazwa alkoholu
 Everclear – album zespołu American Music Club